fonteinen in Nederland:
Wilhelminafontein (Bussum)
Wilhelminafontein (Breda)
Wilhelminafontein (Deventer)
Wilhelminafontein (Rotterdam)
Wilhelminafontein (Gorinchem)

Zie ook 
 Fontein Wilhelminapark (Venlo)